Teukros oder Teucer ist in der griechischen Mythologie:

 Teukros (König von Troas), Sohn des Flussgottes Skamandros und der Nymphe Idaia. Er war der erste König von Troja, daher der Name Teukrer für Trojaner.
 Teukros (Salamis), Sohn des Telamon und der Hesione.

Personen mit Namen Teukros

 Teukros von Babylon, hellenistischer Astrologe des 1. Jh. nach Chr. 
 Teukros von Kyzikos, griechischer Geschichtsschreiber, 1. Hälfte des 1. Jh. nach Chr.
 Teukros (Graveur), griechischer Graveur in augusteischer Zeit